Il doppio del torneo di tennis Music City Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Lipsky e David Martin che hanno battuto in finale Rik De Voest e Eric Nunez 68-7, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

 Bobby Reynolds /  André Sá (semifinali)
 Scott Lipsky /  David Martin (Campioni)

 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)
 Jeff Morrison /  Rajeev Ram (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2006